Stenbjörn kan avse:
Stenbjörn, Västmanland – en sjö i Surahammars kommun
Stenbjörn (redskap) – ett redskap
Stenbjörn av Grangärde – ett lokalt helgon

Se även
Steinbjørn B. Jacobsen (1937-2012), färöisk författare